Zemen bezeichnet:

 Semen (Bulgarien), Ortschaft in Bulgarien
 Andreas Kovac-Zemen (um 1947 – 1992), deutscher Schauspieler